SCHER steht als Abkürzung für:
 Scientific Committee on Health and Environmental Risks, Wissenschaftlicher Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“

Scher ist der Familienname folgender Personen:
 Addai Scher (1867–1915), Orientalist und chaldäischer Bischof
 Giovanni Scher (1915–1992), italienischer Ruderer
 Julia Scher (* 1954), US-amerikanische Künstlerin
 Miron Naumowitsch Scher (1952–2020), sowjetischer bzw. russischer Schachspieler
 Paula Scher (* 1948), US-amerikanische Grafikdesignerin, Malerin und Kunsterzieherin
 Peter Scher (1880–1953), deutscher Schriftsteller und Journalist

Scher ist Bestandteil des Ortsnamens von:
 Harthausen auf der Scher, Gemeinde Winterlingen, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Schär
 Scheer (Begriffsklärung)
 Scherr
 Schehr
 Schere (Begriffsklärung)
 Sher